Jagannathpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Jagannathpur (underdistrikt i Bangladesh),

Indien 

 Puri (ort), Odisha, 
 Jagannāthpur, ort, Jharkhand, Pashchim Singhbhūm, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar